Бори́с Влади́мирович Гу́сев (род. 13 мая 1936, Шилово, Рязанская область) — советский и российский учёный в области строительства и строительного материаловедения, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (1991). Президент Российской инженерной академии, иностранный член Черногорской академии наук и искусств. Почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук.

Биография 
В 1961 году окончил Варшавский политехнический институт.

Трудовую деятельность начал в 1961 году в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта. C 1964 по 1973 год работал в Днепропетровском институте инженеров железнодорожного транспорта.

С 1973 по 1979 год являлся заместителем директора конструкторско-технологического бюро «Мосоргстройматериалы». В 1978 году присвоена учёная степень доктора технических наук.

С 1979 по 1990 год последовательно занимал посты заведующего лабораторией и заместителя директора Научно-исследовательского института бетона и железобетона НИИЖБ. В 1981 году присвоено учёное звание профессора.

С 1990 года по настоящее время — Президент Российской инженерной академии. С 1991 года — член-корреспондент РАН. С 2004 года — иностранный член Черногорской академии наук и искусств.

Семья 
 Отец — Владимир Михайлович (1898—1938).
 Мать — Мария Андреевна (1904—1975).
 Сын — Владимир (род. 1959).

Основные работы 
 Гусев Б. В., Зазимко В. Г. Вибрационная технология бетона. — Киев, 1991. — 158 с.
 Гусев Б. В., Файвусович А. С. Математические модели процесса коррозии бетона. — М.: 1996. — 100 с.
 Гусев Б. В., Файвусович А. С. Технологическая механика вибрируемых бетонных смесей. М., 2002. — 250 с.
 Повышение теплотехнической однородности утепленных наружных стен с вентилируемым фасадом. М., 2005 (в соавт.);
 Гусев Б. В., Кондращенко В. И., Маслов Б. П., Файвусович А. С. Формирование структуры композиционных материалов и их свойства. — М.: Научный мир, 2006. — 560 с.
 Гусев Б. В. Основы математической теории процессов коррозии бетона. — М., 2006. — 39 с.
 Гусев Б. В., Файвусович А. С. Теоретические основы процессов выщелачивания отвержденных радиоактивных отходов. — М.: Научный мир, 2007. — 36 с.
 Гусев Б. В., Холпанов Л. П. Блочная коллоидно-химическая кристаллизация материалов. — М.: Научный мир, 2009. — 39 с.

Патенты
 Способ приготовления бетонной смеси. Патент 20168855.
 Способ изготовления твердосплавных металлокерамических изделий. Патент 2145916.

Всего около 500 научных публикаций и более 100 патентов.

Награды и звания 
 Государственная премия СССР (1979)
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (2001)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1996, 2003 и 2017)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996)
 Почётный строитель России (1998)
 Почётный транспортный строитель (1995)
 Почётный железнодорожник (1996)
 Почётный строитель города Москвы (2002)
 Орден «Знак Почёта» (1980)
 Орден Дружбы народов (1988)

Примечания

Ссылки 
 
 Нанотехнологии и наноматериалы Гусев Борис Владимирович.
 Международный Объединённый Биографический Центр Гусев Борис Владимирович.

Литература 
 
 Творец инженерной науки: К юбилею Б. В. Гусева. М., 2006.

Выпускники Варшавского Политехнического института
Преподаватели Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта
Преподаватели Днепровского университета железнодорожного транспорта
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Академики Черногорской академии наук и искусств
Преподаватели МИИТа
Почётные строители России
Почётные члены РААСН